Holyoke ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Holyoke (Colorado)
 Holyoke (Massachusetts)
 Holyoke (Minnesota), im Carlton County
 Holyoke Township, im Carlton County, Minnesota

Holyoke ist der Familienname folgender Personen:

Holyoke steht für:
 Holyoke Automobile Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Holyoke (Verlag), US-amerikanischer Verlag